Distrikt Pueblo Nuevo (spanisch Distrito de Pueblo Nuevo) bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Pueblo Nuevo (Chepén), in der Provinz Chepén (Region La Libertad)
 Distrikt Pueblo Nuevo (Chincha), in der Provinz Chincha (Region Ica)
 Distrikt Pueblo Nuevo (Ferreñafe), in der Provinz Ferreñafe (Region Lambayeque)
 Distrikt Pueblo Nuevo (Ica), in der Provinz Ica (Region Ica)
 Distrikt Pueblo Nuevo (Leoncio Prado), in der Provinz Leoncio Prado (Region Huánuco)